Антивоенные протесты в России:
 Антивоенные протесты в России (2014)
 Антивоенные протесты в России (2022)